Любительская футбольная лига:
 Любительская футбольная лига (8×8) (ЛФЛ) — российская общественная организация, выполняет функции национальной федерации России по разновидности футбола 8×8.
 Любительская футбольная лига (ЛФЛ) — общероссийская общественная организация, созданная 15 октября 2003 года, под эгидой которой проводились соревнования для непрофессиональных футбольных клубов России (четвёртого уровня лиг) с 2004 по 2010 годы.
 Любительская футбольная лига 2004
  Любительская футбольная лига 2005
  Любительская футбольная лига 2006
  Любительская футбольная лига 2007
  Любительская футбольная лига 2008
  Любительская футбольная лига 2009
  Любительская футбольная лига 2010

Также под любительской футбольной лигой могут подразумеваться соревнования любительских футбольных клубов в соответствующей стране (национальной футбольной федерации), например Любительский чемпионат Украины по футболу, четвёртый и пятый уровни в системе футбольных лиг Франции, Футбольная Лига Хайленд в Шотландии.